de la Fuente ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gutiérrez de la Fuente (1796–1878), peruanischer Politiker und Militär
 Beatriz de la Fuente (1929–2005), mexikanische Kunsthistorikerin und -kritikerin
 Chiqui de la Fuente (1933–1992), spanischer Comiczeichner und Verleger
 Cristián de la Fuente (* 1974), chilenischer Schauspieler
 David de la Fuente (* 1981), spanischer Radsportprofi
 Félix Rodriguez de la Fuente (1928–1980), spanischer Naturalist und Umweltpublizist, Naturschützer und Regisseur
 Francisco de la Fuente y Villalobos (* vor 1580; † 1656), spanischer Offizier; 1655 vorübergehend zum Gouverneur von Chile ausgerufen
 Gonzalo de la Fuente (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Jerónima de la Fuente (1554/55–1630), spanische Franziskanerin
 Jerónimo de la Fuente (* 1991), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Joel de la Fuente (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 José Ramón de la Fuente (* 1970), spanischer Fußballtorwart und -trainer
 Juan de la Fuente (* 1976), argentinischer Segler
 Juan Ramón de la Fuente Ramírez (* 1951), mexikanischer Psychiater, Politiker und Rektor der Universidad Nacional Autónoma de México
 Konrad de la Fuente (* 2001), US-amerikanisch-haitianischer Fußballspieler

 María de Jesús de la Fuente Casas (1920–2021), mexikanische Anwältin, bildende Künstlerin und Aktivistin für Frauenrechte, siehe María O’Higgins
 Rafael de la Fuente (* 1986), venezolanischer Schauspieler und Sänger
 Rafael Torija de la Fuente (1927–2019), spanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Real
 Ramón de la Fuente (Mediziner) (1921–2006), mexikanischer Mediziner
 Ramón de la Fuente (1907–1973), spanischer Fußballspieler
 Rocky De La Fuente Guerra (* 1954), mexikanisch-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Saturnino de la Fuente García (1909–2022), spanischer Supercentenarian
 Sergio García de la Fuente (* 1983), spanischer Fußballspieler, siehe Sergio García (Fußballspieler)
 Víctor de la Fuente (1927–2010), spanischer Comiczeichner

de la Fuente ist Teil des Namens folgender Orte und Regionen:

 Fresno de la Fuente, Municipio in Spanien
 Muriel de la Fuente, Ort in Spanien
 Santibáñez de La Fuente, Ort bzw. Kirchspiel (Parroquia) in der spanischen Gemeinde Aller
 Jaramillo de la Fuente (Ort), Ort in Spanien im gleichnamigen Municipio
 Jaramillo de la Fuente (Municipio), Municipio in Spanien
 Valhermoso de la Fuente, Municipio in Spanien
 Villanueva de la Fuente, Municipio in Spanien

Siehe auch:
 Lafuente